Лайбштадт () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Цурцах.  Население составляет 1302 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код  —  4311.

Близ коммуны расположена АЭС Лайбштадт.

Ссылки
 Официальная страница